Blau:

 Herbert Blau (born 1926)
 Lajos Biró, n. Blau (1880–1948)
 Ludwig Blau (Lajos Blau)
 Marietta Blau (1894 - 1970)
 Peter Blau (1918 - 2002)
 Yehoshua Blau
 Alții
 Fall Blau
 Operațiunea Blau

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești